Duminica însângerată poate fi unul dintre evenimentele de mai jos, prezentate în ordine cronologică: 

 Duminica însângerată (1887), demonstrație din Londra pe 13 noiembrie 1887 a aproximativ 10.000 de protestatari.
 Duminica însângerată (1900), o zi de lupte extrem de sângeroase din al doilea război cu burii, 18 februarie 1900.
 Duminica însângerată (1905), demonstrație înăbușită de trupele de cazaci în Sankt Petersurg pe 22 ianuarie 1905. Cifrele oficiale au fost de 96 de morți și 333 de răniți din rândurile demonstranților.
 Duminica însângerată (1913), violențe în Dublin pe 31 august 1913 petrecute în timpul grevei patronale.
 Duminica însângerată (1920), violențe în Dublin pe 21 noiembrie 1920 în timpul războiului irlandez de independență.
 Duminica însângerată din Bromberg, un eveniment despre care s-a spus că ar fi avut loc în Bydgoszcz/Bromberg pe 3 septembrie 1939, în timpul retragerii armatei poloneze prin oraș.
 ”Duminica însângerată”, în timpul asediului Varșoviei, 10 septembrie 1939 
 Duminica însângerată (1965) violențe în timpul primului marș pentru drepturile civile ale persoanelor de culoare de pe 7 martie 1965, avându-i printre participanți pe Martin Luther King, Jr . 
 Duminica însângerată (1972), violențe în timpul unui marș pentru drepturile civile în Londonderry pe 30 January 1972, în timpul cărora parașutiștii britanici au împușcat mortal 13 demonstranți neînarmați. 

 Duminica însângerată numele unui film turnat în 2002 care descrie evenimentele petrecute în timpul Duminicii însângerate din 1972.

Vezi și 

 Vinerea însângerată

Duminică